Smith County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Smith County (Kansas)
 Smith County (Mississippi)
 Smith County (Tennessee)
 Smith County (Texas)